Васи́лий Григо́рьевич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Василий Григорьевич (1905—1988) — советский химик.
 Кузнецов, Василий Григорьевич (1916—1945) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Василий Григорьевич (1917—2004) — директор совхоза, Герой Социалистического Труда.